Bieczyny – wieś położenie w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń
 Bieczyny – osada leśna położenie w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń